Franz Göring (ur. 22 października 1984 w Suhl) – niemiecki biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata, dwukrotny medalista mistrzostw świata u-23 i czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Startował na igrzyskach olimpijskich w Turynie. W swoim jedynym starcie zajął tam 43. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Na mistrzostwach świata zadebiutował w 2005 r. podczas mistrzostw w Oberstdorfie. Jego najlepszym wynikiem było tam 13. miejsce w biegu na 15 km technika klasyczną. Na mistrzostwach świata w Sapporo osiągnął swój najlepszy indywidualny wynik zajmując 6. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Na tym samym dystansie rozgrywanym techniką klasyczną podczas mistrzostw świata w Libercu. Na tych samych mistrzostwach osiągnął swój największy sukces w karierze zdobywając wraz z Jensem Filbrichem, Tobiasem Angererem i Axelem Teichmannem srebrny medal w sztafecie 4x10 km. Na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 r. jego najlepszym indywidualnym wynikiem było 11. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Ponadto Niemcy w takim samym składzie co w Libercu wywalczyli brązowy medal w sztafecie.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2006/2007, kiedy to zajął 14. miejsce w klasyfikacji generalnej. Na mistrzostwach świata juniorów w Strynie Göring zdobył złoty medal w biegu na 10 km techniką dowolną, brązowy na 30 km techniką klasyczną oraz srebrny w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Suhl